Als Weltmeisterschaft 1889 oder WM 1889 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1889 stattgefunden haben:

 Schachweltmeisterschaft 1889

Sportveranstaltung 1889
Weltmeisterschaften nach Jahr